Runaway Bay ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Runaway Bay (Jamaika), Stadt in der Saint Ann Parish, Middlesex, Jamaika
 Runaway Bay (Texas), Stadt im Wise County, Texas, Vereinigte Staaten
 Runaway Bay (Australien), Ortsteil von Gold Coast (Australien), Queensland, Australien 
 Runaway Bay (Antigua), Strand bei Saint John’s (Antigua und Barbuda)